Giove (italienisch für „Jupiter“) bezeichnet:
 Giove (Umbrien), ein Ort in Umbrien in Italien

GIOVE steht für:
 Galileo In-Orbit Validation Element, eine Bezeichnung für Testatelliten des Galileo-Navigationssystems

Giove ist der Familienname von
Missy Giove (* 1972), US-amerikanische Mountainbikerin